Ивица Шерфези (; 1 декабря 1935, Загреб — 28 мая 2004, Загреб) — югославский и хорватский певец и композитор.

Биография 

Родился 1 декабря 1935 года в Загребе.

Окончил Загребский университет, по специальности — географ. Однако увлечение музыкой и пением уже в 1954 году привело его на эстраду, и с тех пор Ивица стал солистом радио и телевидения в Загребе, популярным певцом, имя которого было известно во многих странах мира.

Первые концерты Ивицы проходили на танцплощадках студенческих клубов, но наиболее успешным стало его совместное с Доменико Модуньо выступление на стадионе ФК «Динамо».

В 1960-е годы Ивица Шерфези стал известым певцом не только в Югославии, но и за рубежом: в СССР, ГДР, Чехословакии, Канаде, США (там он даже записал альбом) и в других странах. Всего за свою жизнь он записал пятнадцать золотых пластинок общим тиражом один миллион копий. В основном певец сотрудничал с композитором Никицей Калогьерой, выступал также в дуэте с Люпкой Димитровской.

В 1970 году был показан фильм-концерт с участием Ивицы Шерфези и его ансамбля.

Ивица Шерфези провёл много гастрольных туров по всему миру. Его знали в СССР по многочисленным выступлениям, которые всегда проходили с огромным успехом. В программе молодого артиста были песни о любви и югославские народные песни.

Шерфа (или Шериф), как называли его друзья, был также успешным спортсменом: он играл в теннис и гольф, был постоянным гостем на спортивных аренах и заядлым футбольным и хоккейным болельщиком.

Во время военного конфликта 1990-х годов на территории бывшей Югославии Ивица Шерфези вступает в«Хорватский музыкальный союз» — некоммерческую гуманитарную организацию, которая проводила концерты в помощь пострадавшим.  16 января 1992 года в зале «Ватрослав Лисинский» принял участие в концерте «Moja Domovina» («Моя Родина»), посвящённом международному признанию независимости Хорватии.

В последние годы Ивица Шерфези выступал в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Загреб», которым руководил Слободан Момчилович.

Шерфези был сторонником здорового образа жизни, но в последние годы его стал беспокоить желудок. В феврале 2004 года врачи посоветовали ему сделать операцию, в ходе которой был поставлен страшный диагноз: рак желудка. Пройдя в марте курс химиотерапии, музыкант в апреле уже вернулся на музыкальную сцену. О состоянии его здоровья знали только родственники и близкие друзья.

За восемь дней до смерти, 20 мая 2004 года, Ивица совместно с немецкой певицей Дагмар Фредерик выступал в Дубровнике. У Шерфези вместе с Фредерик было запланировано совместное турне по бывшей Восточной Германии, где он был хорошо известен и уважаем (о чём свидетельствует тот факт, что на концерт в Дрездене были распроданы все билеты), но этим планам уже не суждено было осуществиться, поскольку 28 мая Шерфези ушёл из жизни.

Похоронен в Загребе на Мирогойском кладбище.

Личная жизнь 

Был женат, имел двух дочерей.

Награды 
 Международный фестиваль песни в Дрездене (1973 год, 1-я премия).

Примечания

Ссылки 
 Ивица Шерфези и ВИА «Загреб» (Югославия)

Композиторы Хорватии
Выпускники Загребского университета
Похороненные на кладбище Мирогой